Медици́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Медицинская улица — улица в Арзамасе.
 Медицинская улица — улица в Екатеринбурге.
 Медицинская улица — улица в Липецке (Сырский).
 Медицинская улица — улица в Нижнем Новгороде.
Медицинская улица — улица в Самаре.

Украина 
 Медицинская улица — улица в Каменском.
 Медицинская улица — улица в Киеве.